Zdanowicz, także Żdanowicz – nazwisko kilku polskich rodów szlacheckich. Znane są następujące rody noszące to nazwisko:

Zdanowiczowie herbu Białynia 

Zdanowiczowie herbu Białynia - polski ród szlachecki, którego pochodzenie dotychczas nie zostało gruntownie zbadane.

W zaborze austriackim wylegitymował się ze szlachectwa Wojciech Zdanowicz w 1782 r. przed Halickim Sądem Ziemskim.

Od XVIII w. do II wojny światowej ród Zdanowiczów zamieszkiwał w powiecie tłumackim.

Członkowie rodu 
 Mieczysław Zdanowicz (1928-2003) - profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Zdanowiczowie herbu Hippocentaurus 

Zdanowiczowie herbu Hippocentaurus - polski ród szlachecki, którego pochodzenie dotychczas nie zostało gruntownie zbadane.

Zdanowiczowie herbu Jastrzębiec 

Zdanowiczowie herbu Jastrzębiec - polski ród szlachecki, którego pochodzenie dotychczas nie zostało gruntownie zbadane.

W zaborze austriackim wylegitymował się ze szlachectwa ksiądz Tomasz Józef Zdanowicz z przydomkiem Zub (proboszcz brzeżański, kanonik lwowski) w 1782 r. przed Lwowskim Sądem Ziemskim.

Członkowie rodu 
 Anton Żdanowicz – pułkownik kijowski i sędzia generalny
 Leonard Zub-Zdanowicz (1912–1982) – podpułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Zdanowicz (1882–1970) - starosta ziemi lidzkiej 1919-1928

Zdanowiczowie herbu Przeginia 

Zdanowiczowie herbu Przeginia - polski ród szlachecki, którego pochodzenie dotychczas nie zostało gruntownie zbadane.

Zobacz też 
 Zdanowicz
 Zdanowicza

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Genealogia rodu Zdanowiczów (z Tłumacza)

Polskie rody szlacheckie